est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide deltique, numéro CAS 
 anhydride malonique, numéro CAS